Суперкубок Англии по футболу 2008 () — футбольный матч, состоявшийся 10 августа 2008 года на стадионе «Уэмбли». В нём сыграл чемпион Премьер-лиги 2007/08 «Манчестер Юнайтед» и обладатель Кубка Англии 2008 года «Портсмут». Матч ознаменовал собой 100-летнюю годовщину Суперкубка Англии с момента его первого розыгрыша в августе 1908 года.

Основное время матча завершилось со счётом 0:0; в серии пенальти со счётом 3:1 победу одержал «Манчестер Юнайтед».

Матч стал второй встречей между «Манчестер Юнайтед» и «Портсмутом» в течение двух недель, так как команды уже встречались в товарищеском матче в Нигерии 27 июля 2008 года. Также это был первый с 1996 года Суперкубок, в котором одна из команд-участников была не из «большой четвёрки» («Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль»). Победа «Манчестер Юнайтед» в этом Суперкубке стала для него 13-й в этом турнире (17-й, если учитывать также разделённые победы).

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Англии по футболу 2007/2008

Примечания

Ссылки 

2008
Футбол в Англии в сезоне 2008/2009
Суперкубок Англии 2008
Суперкубок Англии 2008